Vrelo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vrelo, un village situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrelo, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Vrelo, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Vrelo, un village situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Vrelo, un village situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Vrelo, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Vrelo, un village situé dans la municipalité de Pantelej, district de Nišava ;
Vrelo, une localité située dans la municipalité d'Ub, district de Kolubara ;
Vrellë/Vrelo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
Vrellë/Vrelo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).